Haslett peut faire référence à :

Anthroponyme 

 Caroline Haslett (1895-1957), ingénieure et féministe
 Adam Haslett (1970-  ), écrivain américain

Toponyme 

 Haslett, localité

Homonymie